Удар головой:
 «Удар головой» — фильм Жан-Жака Анно 1979 года.
 Удар головой — направленное движение головой.
 «Удар головой» — телевизионное шоу.